«Ге́лиос» — назва лінійки радянських об’єктивів різноманітного призначення: фотографічних, кінознімальних, для аерофотозйомки, проєкційних та ін.

За оптичною схемою це світосильні та особливосвітосильні анастигмати типу «Планар», зазвичай мають шість лінз в чотирьох групах. Рідше зустрічаються семилінзові об’єктиви.

Перелік об'єктивів «Гелиос»

Див. також 
 Zeiss Planar (англійською)
 Helios (lens brand) (англійською)

Джерела 

Фототехніка
Фотооб'єктиви